Slatina se poate referi la:

Localități din 
 Slatina - oraș din județul Olt;
 Slatina - localitate din județul Argeș;
 Slatina - localitate din județul Suceava, reședința comunei cu același nume;
 Slatina-Nera - localitate din județul Caraș-Severin;
 Slatina-Timiș - localitate din județul Caraș-Severin, reședința comunei cu același nume;
 Slatina de Criș - localitate din județul Arad;
 Slatina de Mureș - localitate din județul Arad;

Localități din 
 Slatina, un sat din comuna Čajniče, Republica Srpska ;
 Slatina, un sat din comuna Donji Vakuf, cantonul Bosnia Centrală, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
 Slatina, un sat din comuna Foča, Republica Srpska ;
 Slatina, un sat din comuna Jablanica, Cantonul Herțegovina-Neretva, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
 Slatina, un sat din comuna Laktaši, Republica Srpska ;
 Slatina, un sat din comuna Novo Goražde, Republica Srpska ;
 Slatina, un sat din comuna Oštra Luka, Republica Srpska ;
 Slatina, un sat din comuna Sanski Most, cantonul Una-Sana, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
 Slatina, un sat din comuna Srebrenica, Republica Srpska ;
 Slatina, un sat din comuna Teslić, Republica Srpska ;

Localități din 
 Slatina, sat în regiunea Loveci;
 Slatina, sat în regiunea Montana;
 Slatina, sat în regiunea Plovdiv;
 Slatina, sat în regiunea Silistra;
 Beala Slatina, Vrața, oraș reședință a comunei cu același nume din regiunea Vrața;

Localități din 
 Slatina, o comună din districtul Klatovy, regiunea Plzeň ;
 Slatina, o comună din districtul Kladno, regiunea Boemia Centrală ;
 Slatina, o comună din districtul Znojmo, regiunea Moravia de Sud ;
 Slatina, o comună din districtul Svitavy, regiunea Pardubice ;
 Slatina, o comună din districtul Litoměřice, regiunea Ústí nad Labem.

Localități din 
Slatina, un oraș din cantonul Virovitica-Podravina;
 Slatina, localitate din comuna Preseka, cantonul Zagreb

Localități din 
 Slatina, localitate din comuna Makedonski Brod.

Localități din 
 Slatina, un sat din comuna Andrijevica ;
 Slatina, un sat din comuna Danilovgrad ;
 Slatina, un sat din comuna Pljevlja ;
 Slatina, un sat din comuna Šavnik.

Localități din 
 Slatina, un sat din comuna Bor, districtul Bor ;
 Slatina, un sat din componența orașului Čačak, districtul Moravica ;
 Slatina, un sat din componența orașului Jagodina, districtul Pomoravlje ;
 Slatina, un sat din comuna Knjaževac, districtul Zaječar ;
 Slatina, un sat din componența orașului Kruševac, districtul Rasina ;
 Slatina, un sat din componența orașului Leskovac, districtul Jablanica ;
 Slatina, un sat din componența orașului Loznica, districtul Mačva ;
 Slatina, un sat din comuna Negotin, districtul Bor ;
 Slatina, un sat din componența orașului Novi Pazar, districtul Raška ;
 Slatina, un sat din comuna Prijepolje, districtul Zlatibor ;
 Slatina, un sat din componența orașului Šabac, districtul Mačva ;
 Slatina, un sat din comuna Sopot ;
 Slatina, un sat din comuna Ub, Kolubara.

Localități din , 
 Sllatinë/Slatina, un sat din Kosovo, situat în comuna Kaçanik/Kačanik, districtul Ferizaj/Uroševac (conform Kosovo) sau districtul Kosovo (conform Serbiei) ;
 Slatina/Sllatinë, un sat din Kosovo, situat în comuna Leposavić/Leposaviq, districtul Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
 Sllatinë/Slatina, un sat din Kosovo, situat în comuna Podujevë/Podujevo, districtul Pristina (conform Kosovo) sau districtul Kosovo (conform Serbiei) ;
 Sllatinë/Slatina, un sat din Kosovo, situat în comuna Vushtrri/Vučitrn, districtul Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Localități din 
Slatina, o comună din districtul Levice, regiunea Nitra ;
Slatina nad Bebravou, o comună din districtul Bánovce nad Bebravou, regiunea Trenčín.

Localități din 
 Slatina, oraș în regiunea Transcarpatia.

Altele 
 Zlatna, oraș în județul Alba, Transilvania, România

Vezi și 
 Slătioara (dezambiguizare)

Toponime românești
Toponime slave